Hitech steht für

 Hitech (Magazin), ein Technologie- und Wissenschafts-Magazin
 HiTech (Schach), ein Schachcomputer
 Hitech Racing, britisches Motorsportteam